Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2009 vond plaats van 12 tot en met 22 maart 2009. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2009 trok 332.498 toeschouwers.

Enkelspel 
Vlak voor het begin van de tweede ronde, waarin alle geplaatste spelers begonnen, meldde Nikolaj Davydenko zich af met een blessure. De titelverdediger was Novak Đoković, die in 2008 de finale won van Mardy Fish. Đoković verloor de titel door in de kwartfinale uitgeschakeld te worden door de Amerikaan Andy Roddick. Opmerkelijk tijdens dit toernooi was dat de finale onder barre omstandigheden gespeeld moest worden: er stond een zeer harde wind waardoor vooral Andy Murray veel meer fouten maakte dan in de rondes daarvoor. De Spanjaard Rafael Nadal won zijn tweede grote titel in 2009.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 
Geen enkel reekshoofd slaagde er dit jaar in om de finale te bereiken. In de beslissende derde set van de finale wonnen Andy Roddick en Mardy Fish met 14-12 van Maks Mirni en Andy Ram.

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft 

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells